Hans (von) Ahlefeldt er navnet på flere personer:

 Hans Ahlefeldt (ridder) (død 1500) – en dansk ridder og godsejer
 Hans Ahlefeldt (officer) (1624-1694) – en dansk officer, amtmand og godsejer
 Hans Ahlefeldt (gehejmeråd) (1710-1780) – en dansk gehejmeråd og amtmand
Desuden:
 Hans Adolph Ahlefeldt (1722-1807) – en dansk officer
 Hans Henrik Ahlefeldt (1656-1720) – en dansk gehejmeråd